Джон Робинсон:
 Робинсон, Джон (1576—1625) — английский ре­лигиозный дея­тель.
 Робинсон, Джон (1908—1979) — английский актёр.
 Робинсон, Джон (1919—1983) — англиканский епископ, либеральный теолог.
 Робинсон, Джон (род. 1985) — американский актёр.
 Робинсон, Джон (1885—1916) — английский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1908 года.
 Робинсон, Джон Алан (1930—2016) — английский философ и логик.
 Робинсон, Джон Беверли (1853—1923) — американский анархический публицист, издатель, переводчик и архитектор.
 Робинсон, Джон Кливленд (1817—1897) — американский военный, участник Гражданской войны.
 Робинсон, Джон Питер (род. 1945) — британский композитор, музыкант и аранжировщик.
 Робинсон, Джон Станифорд (1804—1860) — американский политик, губернатор Вермонта.
 Робинсон, Джон Тэлбот (1923—2001) — южноафриканский палеонтолог.
 Робинсон, Джон Томас Ромни (1792—1882) — ирландский астроном.
 Робинсон, Джон Эдвард (род. 1943) — американский серийный убийца.